Иван Михайлович Колесников:
 Колесников, Иван Михайлович (1871—1935) — Георгиевский кавалер (1916), подполковник.
 Колесников, Иван Михайлович (1877—1943) — новомученик.
 Колесников, Иван Михайлович (1905—1975) — советский военачальник, генерал-майор.
 Колесников, Иван Михайлович — химик; доктор наук, профессор. Примечания